Miejscowości w USA:
 Hoxie – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Lawrence
 Hoxie – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Sheridan